Сидамонидзе () — грузинский княжеский род, отрасль рода князей Эристовых-Арагвских, в России известны как Сидамоновы. Род князей Сидамоновых-Эристовых внесён в V часть родословной книги Тифлисской губернии.
 Сидамон-Эристов, Георгий Дмитриевич (1865—1953) — государственный и общественный деятель, меценат, адвокат.
 Сидамонидзе, Георгий Константинович (1896—1971) — деятель Белого движения в Сибири.
Возможно, к этому же роду принадлежал Ефрем II (в миру Григорий Шиоевич Сидамонидзе, 1896—1972) — епископ Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии.

Литература 
 
 
 Списки титулованным родам и лицам Российской империи. — : Издание Департамента Герольдии Правительствующего Сената, 1892. — С. 78.
 

Грузинские княжеские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость